Aggressor est le premier album studio du groupe de Black/Thrash metal norvégien Nocturnal Breed. L'album est sorti en 1997 sous le label Hammerheart Records.

Le cinquième titre de l'album, Evil Dead, est une reprise du groupe de Death metal américain Death.

Liste des morceaux 

 Rape the Angels 4.30
 Frantic Aggressor 2.45
 Maggot Master 5.36
 Nocturnal Breed 4.06
 Evil Dead 2.52 (reprise du groupe Death)
 Metal Storm Rebels 2.14
 Dead Dominions 6.47
 Alcoholic Rites 3.17
 Revelation 666 4.00
 Blaster 3.50
 Locomotive Death 5.08

Album de Nocturnal Breed
Premier album musical sorti en 1997